Il Calgary Challenger 1993 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1993. Il torneo si è giocato a Calgary in Canada dal 4 al 10 ottobre 1993 su campi in cemento indoor.

Vincitori

Singolare

 Sébastien Lareau ha battuto in finale  Daniel Nestor 6-2, 6-2

Doppio

 Sébastien Lareau /  Daniel Nestor hanno battuto in finale  David DiLucia /  Richard Schmidt 6-1, 6-2

Collegamenti esterni